Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 141001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 listopada 2001 do 15 sierpnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

141001-141100

141101-141200

141201-141300

141301-141400

141401-141500

141501-141600

141601-141700

141701-141800

141801-141900

141901-142000

Przypisy 

Lista planetoid 141001-142000